Существуют несколько кинопремий с названием Люмьер:
 Премия Люмьер — кинопремия, вручаемая в Париже Ассоциацией иностранных журналистов.
 Премия Люмьер — кинопремия, вручаемая в Лионе Институтом Люмьер.
 Премия Люмьер — кинопремия, вручавшаяся в Квебеке в начале 1990-х годов (современный статус неизвестен).

Братья Люмьер